Игорь Леонидович Худолей (4 июля 1940 — 2001) — российский композитор, пианист, Заслуженный артист России.

Биография 
В 1964 г. окончил Московскую консерваторию (класс фортепиано Я. В. Флиера), в 1967 г. — аспирантуру этой же консерватории у Я. В. Флиера. Преподавал в Московской консерватории.

Более десяти лет преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова (кафедра фортепиано факультета инструментального исполнительского искусства).

Дочь — Млада Худолей, оперная певица (сопрано), солистка Мариинского театра.

Творчество

Композитор 
Член Союза композиторов СССР.

Избранные произведения 
для фортепиано
 Концертная сюита по опере М. Мусоргского «Борис Годунов»
 сюита «Лесные картинки»
 «Поэма»
 транскрипция «Ночи на Лысой горе» М. Мусоргского
 две сонаты
для скрипки
для виолончели
для голоса и оркестра.

Пианист 
Обладал обширным репертуаром: исполнял произведения композиторов-классиков (В. Моцарта, Л. Бетховена, М. Мусоргского, Ф. Шопена, Ф. Листа и др.), в том числе фортепианные концерты И. С. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, произведения композиторов XX века (С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского, Р. Щедрина, А. Шёнберга, П. Хиндемита, Э. Вилла-Лобоса, А. Берга), а также собственные сочинения.

Награды и признание 
 четвёртая премия на Международном конкурсе имени Виана да Мота (Лиссабон, 1964)
 Победитель Всесоюзного конкурса на лучшую концертную программу в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1970)
 Заслуженный артист России

Примечания

Литература 
 Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты. — М.: Сов. композитор, 1990.

Ссылки 
 
 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова
Члены Союза композиторов СССР